Серге́й Никола́евич Коже́вников () — российский легкоатлет, специалист по бегу на средние дистанции. Выступал за сборную России по лёгкой атлетике во второй половине 1990-х — первой половине 2000-х годов, многократный победитель и призёр первенств национального значения, участник ряда крупных международных стартов. Представлял Рязанскую область и Москву. Мастер спорта России международного класса. Тренер по лёгкой атлетике.

Биография 
Сергей Кожевников родился 12 мая 1970 года в Муроме Владимирской области. С 15 лет постоянно проживал в Рязани.

Впервые заявил о себе на взрослом всероссийском уровне в сезоне 1993 года, когда выиграл бронзовую медаль в беге на 800 метров на чемпионате России в Москве.

В 1994 году в той же дисциплине взял бронзу на зимнем чемпионате России в Липецке и серебро на летнем чемпионате России в Санкт-Петербурге.

На чемпионате России 1995 года в Москве вновь стал серебряным призёром на дистанции 800 метров.

В 1996 году был вторым на зимнем чемпионате России в Москве.

В 1997 году в беге на 800 метров одержал победу на зимнем чемпионате России в Волгограде и на летнем чемпионате России в Туле. Попав в основной состав российской национальной сборной, выступил на чемпионате мира в Афинах, но не смог пройти здесь дальше предварительного квалификационного этапа. Также, будучи студентом, отметился выступлением на Универсиаде в Сицилии, где занял седьмое место в беге на 800 метров и пятое место в эстафете 4 × 400 метров.

В 1998 году на зимнем чемпионате России в Москве вновь превзошёл всех соперников в дисциплине 800 метров, после чего стартовал на чемпионате Европы в помещении в Валенсии. На летнем чемпионате России в Москве так же был лучшим на дистанции 800 метров, принимал участие в чемпионате Европы в Будапеште.

На чемпионате России 1999 года в Туле добавил в послужной список ещё одну награду золотого достоинства, выигранную в беге на 800 метров.

В 2000 году завоевал золото на зимнем чемпионате России в Волгограде, выступил на чемпионате Европы в помещении в Генте.

В 2001 году получил серебро на зимнем чемпионате России в Москве, стартовал на чемпионате мира в помещении в Лиссабоне, стал серебряным призёром на летнем чемпионате России в Туле.

В 2002 году выиграл серебряную медаль на зимнем чемпионате России в Волгограде, финишировал пятым на чемпионате Европы в помещении в Вене.

В 2003 года в очередной раз победил в беге на 800 метров на зимнем чемпионате России в Москве, дошёл до стадии полуфиналов на чемпионате мира в помещении в Бирмингеме.

В 2004 году в дисциплине 800 метров взял бронзу на зимнем чемпионате России в Москве..

За выдающиеся спортивные достижения удостоен почётного звания «Мастер спорта России международного класса». Впоследствии работал тренером по лёгкой атлетике в рязанской спортшколе олимпийского резерва «Олимпиец».

Примечания 

Бегуны на средние дистанции России
Чемпионы России по лёгкой атлетике
Мастера спорта России международного класса по лёгкой атлетике
Легкоатлеты Москвы
Спортсмены Рязанской области
Тренеры России по лёгкой атлетике